Toponímia:
 La Colomina (Conques), paratge al terme municipal d'Isona i Conca Dellà 
 La Colomina (Hortoneda), paratge al municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà) 
 La Colomina (Mur), antics camps de conreu al municipi de Castell de Mur (Pallars Jussà)
 Colomina (Pessonada), indret al terme municipal de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 La Colomina (Toralla), partida agrícola al terme municipal de Conca de Dalt 
 La Colomina (Santa Engràcia), paratge al terme municipal de Tremp (Pallars Jussà) 
 Casa de Sa Colomina, casa pairal al barri de Sa Colomina d'Eivissa
 Casa Colomina o Mas de la Colomina, masia al municipi de Sant Esteve de la Sarga, al Pallars Jussà 
 Estany de Colomina, llac d'origen glacial a la capçalera de la vall Fosca, al Pallars Jussà
 Estany Xic de Colomina, llac d'origen glacial a la capçalera de la vall Fosca, al Pallars Jussà 
 Refugi de Colomina, edifici a la capçalera de la Vall Fosca (Pallars Jussà) 
 Biografies:
 Carme Colomina Saló
 Jordi Colomina i Castanyer (Alcoi, 1952), filòleg valencià, catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant 
 Pablo Colomina Alpuente